Slovo ořech má více významů:

botanika
 oříšek – jednosemenný suchý nepukavý plod
 hovorový název pro dřevinu zvanou ořešák – stromy a keře z čeledi ořešákovité

potravina
Termínem ořech se nazývá mnoho různých plodů a semen, které jsou zdrojem výživných látek a oleje, používají se jako potravina nebo surovina při vaření a přípravě jídel. Některé z nich jsou oříškem i z botanického hlediska, u mnoha z nich se však jedná o jiný typ plodu, např. nažka, peckovice atd.
 vlašský ořech – plod ořešáku královského
 lískový ořech – plod lísky obecné či lísky turecké
 burský ořech – semeno podzemnice olejné
 pistáciový ořech – plod řečíku pistáciového
 kešu ořech – tržní název pro nažky (plody) ledvinovníku západního
 kokosový ořech – plod kokosovníku ořechoplodého
 kolový ořech – sušené semeno kolovníku zašpičatělého
 maledivský ořech – plod rostliny Lodoicea maldivica
 para ořech – semeno juvie ztepilé
 mandle (plod) – jádro pecky plodu mandloně obecné
 pekanový ořech – plod ořechovce pekanového
 kaštan jedlý – plod kaštanovníku setého
 čufa – podzemní hlíza rostliny Cyperus esculentus
 makadamový ořech, též queenslandský ořech či puma ořech – plod makadamie, především druhů Macadamia integrifolia a Macadamia tetraphylla 
 piniový ořech – semeno různých druhů borovic (rod Pinus)

 zeměpis
 Ořech (okres Praha-západ) – obec v těsném sousedství Prahy na jejím jihozápadním okraji nedaleko od Řeporyjí

ostatní významy
  telecí ořech – druh telecího masa, vnitřní nejlepší část telecí kýty
 ořech (hudební nástroj) – část strunného hudebního nástroje, jeho hlava
 typ uhlí
 ořech, vořech – menší psík, obvykle kříženec
nástrčný klíč (ořech, gola) – výměnná hlavice klíče

Související články 
 Oříšek (rozcestník)
 Ořechov

Externí odkazy